Le terme cran d'arrêt peut désigner :

 le couteau à cran d'arrêt, un type de couteau comportant un dispositif pour verrouiller la lame en position ouverte et parfois également en position fermée ;
 Le Cran d'arrêt (), un film américain de William Dieterle sorti en 1952 ;
 Cran d'arrêt, un film français d'Yves Boisset sorti en 1970 ;
 Cran d'arrêt ou Un papillon aux ailes ensanglantées (), un film italien de Duccio Tessari sorti en 1971.